Papsdorf steht für:
 Papsdorf (Grimma), ein Gemeindeteil der Stadt Grimma in Sachsen, Deutschland

Papsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Oskar Zschake-Papsdorf, deutscher Politiker (NSDAP)

 Richard Papsdorf (1893–1970), Mannheimer Kunstmaler
Siehe auch:
 Pabstorf
 Papendorf
 Papstdorf